Jagwitz ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Jagwitz (Landrat) (1819–1881), preußischer Landrat
 Friedrich von Jagwitz (General) (1849–1919), preußischer Generalmajor